Ноалехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 50 км². Население — 2005 человек (на 2010 год). Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página personal sobre Noalejo
 Web no oficial de Montillana
 La Pagina de PacoSerrano

Муниципалитеты Хаэна